Сайнс (, ) — испанская и американская фамилия. Среди носителей:

 Сайнс, Альберто (род. 1937) — аргентинский футболист, защитник.
 Сайнс, Джон (1917—1978) — американский профессиональный баскетболист.
 Сайнс, Карлос (род. 1962) — испанский автогонщик, чемпион мира по ралли.
 Сайнс, Карлос (младший) (род. 1994) — испанский автогонщик, пилот «Формулы-1», сын Карлоса Сайнса.
 Сайнс, Лоло (род. 1940) — испанский баскетболист и тренер.
 Сайнс, Ренато (1899—?) — боливийский футболист.

См. также 
 Сайенс — научный журнал